И́вица Ва́стич (; ) — австрийский футболист и футбольный тренер, нападающий. В 2009 году завершил карьеру игрока. Работал главным тренером клуба третьей австрийской лиги «Вальдхофен/Ибс». Позже возглавил юниорскую команду клуба «Аустрия» (Вена), с декабря 2011 года по июнь 2012 года — главный тренер первой команды «Аустрии». C 2013 по 2017 годы возглавлял клуб «Маттерсбург».

Клубная карьера 
Вастич начинал карьеру футболиста в клубах «Юговинил» (ныне «ГОШК Адриахем») и футбольный клуб «Сплит». В 1991 году уехал в Австрию, выступал за «Фёрст Виенну», «Санкт-Пёльтен», «Адмиру Ваккер», короткое время играл в бундеслиге за «Дуйсбург».

Наибольших успехов Вастич добился в составе «Штурма», за который играл с 1994 по 2002 годы. В этот период он выиграл два титула чемпиона Австрии и три кубка страны.

После одного сезона в Японии и двух в венской «Аустрии» Вастич перешёл в клуб второго австрийского дивизиона «ЛАСК», в котором дважды подряд становился лучшим бомбардиром дивизиона и в сезоне 2006/07 вместе с клубом завоевал путёвку в австрийскую Бундеслигу. В сезоне 2007/08 стал лучшим бомбардиром клуба с 13 голами в 32 матчах. Летом 2009 года в 39 лет завершил карьеру игрока.

В декабре 2011 года Вастич стал главным тренером «Аустрии».

Карьера в сборной 
В 1996 году Вастич получил австрийское гражданство и начал играть за сборную страны. На чемпионате мира-1998 он сыграл во всех трёх матчах сборной и забил один гол. К 2005 году он сыграл 46 матчей и забил 12 голов, и объявил о завершении международной карьеры.

В 2008 году он принял решение вернуться в сборную на домашнем для Австрии чемпионате Европы. Вастич с пенальти забил первый гол Австрии в финальных турнирах чемпионата Европы, который одновременно стал самым «старым» голом в истории континентального турнира (в 38 лет и 257 дней). Всего за сборную Австрии Вастич сыграл 50 матчей, в которых забил 14 голов.

Личная жизнь 
Ивица Вастич женат на Анни, у них трое детей. Старший сын Тони — футболист, играет за сборную Австрии до 21 года. Забил единственный и победный мяч для своей сборной в ворота Украины на Турнире памяти Валерия Лобановского в 2013 году.

Достижения 
 Чемпион Австрии (2): 1997/98, 1998/99
 Обладатель Кубка Австрии (4): 1996, 1997, 1999, 2005
 Обладатель Суперкубка Австрии (3): 1996, 1998, 1999
 Лучший футболист Австрии (4): 1995, 1998, 1999, 2007
 Лучший бомбардир австрийской Бундеслиги (2): 1996, 2000
 Победитель второй австрийской Бундеслиги (1): 2007
 Лучший бомбардир второй австрийской Бундеслиги (1): 2006, 2007

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Югославии
Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Сплит»
Игроки ФК «Фёрст»
Игроки ФК «Санкт-Пёльтен»
Игроки ФК «Адмира/Ваккер»
Игроки ФК «Дуйсбург»
Игроки ФК «Штурм»
Игроки ФК «Нагоя Грампус»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК ЛАСК
Футбольные тренеры Австрии
Тренеры ФК «Аустрия» Вена
Тренеры ФК «Маттерсбург»